Soppa ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Soppa (1957–2007), deutscher Musiker, siehe Hank Häberle
 Pia Soppa (* 1997), deutsche Schauspielerin